Zahlbach steht für:
 Zahlbach (Burkardroth), Ortsteil des Marktes Burkardroth im Landkreis Bad Kissingen
 Zahlbach (Mainz), vormals eigenständige Gemeinde in der Nähe des Mainzer Universitätsklinikums
 Zahlbach (Marburg), Stadtteilgemeinde der Universitätsstadt Marburg
 ein in der Nähe des Universitätsklinikums entspringendes Rinnsal auf den Marburger Lahnbergen
 Zahlbach (Mergbach), Zufluss des Mergbaches im Odenwaldkreis, Hessen